Samsung SGH-Z105 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Motorola V525
 Motorola V545
 Motorola V550
 Motorola E550
 Sharp TM150

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

Z